Michel Forget (1927-2020), général et aviateur français ;
 Michel Forget (1942-), acteur québécois.

Homonymie de personnes